Snyder (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Snyder (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Snyder (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Rick Snyder (Battle Creek, Michigan, 1958), polític estatunidenc del Partit Republicà i governador de Michigan
 Gary Snyder (San Francisco, 1930), poeta, assagista, traductor i activista ambiental nord-americà